Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2011 года () проходил с 3 по 18 сентября в Ровно, Украина. В соревновании приняли участие 14 спортсменок из 9 стран, в том числе 4 международных гроссмейстера, 5 международных мастеров и один мастер ФМЖД. Турнир прошёл по круговой системе в 13 туров. Во время чемпионата использовались электронные доски и веб-камеры, позволяющие в режиме онлайн следить за ходом чемпионата.

Турнир проходил по круговой системе с классическим контролем времени (1 час 20 мин. на партию + 1 минута на ход).

Результаты 
Чемпионкой мира в пятый раз стала россиянка Тамара Тансыккужина. В последнем туре она сыграла вничью с Викторией Мотричко с Украины, а другая россиянка — Матрёне Ноговицыной также сыграла вничью с Зоей Голубевой представляющей Латвию. В результате Тамара Тансыккужина набрала одинаковое количество очков с Матрёной Ноговицыной. В этом случае по регламенту чемпионкой становилась спортсменка имеющая большее количество побед — Тамара Тансыккужина. Бронзу завоевала Виктория Мотричко.

Круговой турнир

Примечания

Ссылки 
 Лидия Ильясова. Это было в Ровно//Уфимские ведомости, 06 октября 2011г., №78 (468)

 Шашки всем//Чемпионат мира — 2011 по международным шашкам среди женщин
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин 
 https://web.archive.org/web/20130902235236/http://wcw2011.fmjd.org/ сайт турнира (нерабочий)

 таблица на toernooibase KNDB
 турнир на сайте toernooibase KNDB

Женщины 2011
Спорт в Ровно
2011 год в шашках
Сентябрь 2011 года